Anneburen (Heerenveen), een buurtschap in de gemeente Heerenveen (Friesland)
Anneburen (Súdwest-Fryslân), een buurtschap in de gemeente Súdwest-Fryslân (Friesland)